Пи́терский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — село Питерка.

География 
Расположен на юге Левобережья, на окраине Прикаспийской низменности в бассейне реки Малый Узень. Климат засушливый, резко континентальный. Рельеф слаборасчленённый, пейзажи однообразные степные. Пересекающая район река Малый Узень притоков не имеет. В районе остро стоит проблема питьевого водоснабжения.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 168,4 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

1 февраля 1963 года район был упразднён, 30 декабря 1966 восстановлен.

Население

Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
В Питерский муниципальный район входят 8 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Питерском районе 43 населённых пункта.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, производятся зерновые и продукция животноводства. Промышленность связана с переработкой сельскохозяйственной продукции: хлебозавод.

Достопримечательности 
 У теперешнего села Малый Узень был пленён Емельян Пугачёв (1774).
 Мельница в районе села Моршанка.
 Старая церковь в селе Малый Узень.

Известные уроженцы 
 В селе Малый Узень родился советский киноактёр Юрий Александрович Леонидов (1922—1998).

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 Информация о районе на сайте правительства Саратовской области